Thomas Rokeby ist der Name folgender Personen:

* Thomas Rokeby (Militär) (vor 1300–1357), englischer Militär und Beamter
 Thomas Rokeby (Adliger) († nach 1389), englischer Adliger
 Thomas Rokeby (Politiker) († nach 1427), englischer Adliger und Politiker
Thomas Rokeby (Richter) (1631–1699), englischer Richter